Role peut faire référence à :

Jeux
 ROLE est le nom d´un jeu de rôle générique

Toponymie
en Pologne :
 Role, un village de la voïvodie de Lublin